Diocesi di Helsinki – diocesi cattolica della Finlandia
 Diocesi di Helsinki – diocesi luterana della Finlandia
 Diocesi di Helsinki – diocesi ortodossa della Finlandia